Xuhaitu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xuhaitu (socken i Kina, lat 40,20, long 109,38), Inre Mongoliet, 
 Xuhaitu (socken i Kina, lat 40,23, long 110,87), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar